Beutenmühle ist ein Ortsname:

Baden-Württemberg:
 Beutenmühle (Obersontheim), Hof in der Gemarkung Oberfischach der Gemeinde Obersontheim, Landkreis Schwäbisch Hall
 Beutenmühle (Spraitbach), Einzelhof der Gemeinde Spraitbach, Ostalbkreis
 Beutenmühle (Steinheim an der Murr), Mühlenwüstung auf der Stadtteilgemarkung Höpfigheim von Steinheim an der Murr, Landkreis Ludwigsburg
 Beutenmühle (Wäschenbeuren), Gehöft der Gemeinde Wäschenbeuren, Landkreis Göppingen

Bayern:
 Beutenmühle (Dinkelsbühl), Einöde der Stadt Dinkelsbühl, Landkreis Ansbach
 Beutenmühle (Ehingen am Ries), Einöde der Gemeinde Ehingen am Ries, Landkreis Donau-Ries
 Beutenmühle (Mödingen), Einöde der Gemeinde Mödingen, Landkreis Dillingen an der Donau

Siehe auch
 Beutmühle